Telecom nebo Telekom jsou telekomunikační společnosti:
 A1 Telekom Austria
 Telecom Argentina
 Telecom Australia
 BH Telecom
 British Telecom
 China Telecom
 Deutsche Telekom
 Crnogorski Telekom
 Hrvatski Telekom
 Magyar Telekom
 Makedonski Telekom
 Slovak Telekom
 Telekom Romania
 Dial Telecom
 Nordic Telecom
 France Télécom - dnes Orange
 Hong Kong Telecom
 Telecom Italia
 Lietuvos Telekomas, bývalé jméno společnosti Teo LT
 Telekom Malaysia
 Nepal Telecom
 Netell Telecom
 Telecom New Zealand, bývalé jméno společnosti Spark New Zealand
 Rostelekom
 PMC Telecom
 PPF Telecom Group
 SPT Telecom - předchůdce O2 Czech Republic
 Telekom Slovenije
 Telekom Srbija
 Telekom Srpske - Bosna a Hercegovina
 Tunisie Telecom
 Türk Telekom